Grah je lahko:

 Grah, stročnica
 Grah, priimek več znanih ljudi